Il doppio  del Valencia Open 500 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

František Čermák e Michal Mertiňák erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Mahesh Bhupathi e Maks Mirny.

Andy Murray e Jamie Murray hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Maks Mirny 7–6(8), 5–7, [10–7].

Teste di serie

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Valencia Open 500 2010
ATP World Tour 2010